Breaker () — третий студийный альбом немецкой хеви-метал-группы Accept, вышедший в 1981 году.

Об альбоме 

Как и предыдущий альбом, этот также записывался на студии «Дельта» в Вильстере и продюсировался Дирком Штеффенсом. Впервые в истории группы запись звука осуществлял Михаэль Вагенер.

Предыдущий альбом имел скромный коммерческий успех, отчасти потому, что музыкальный материал его складывался под явным влиянием звукозаписывающей компании. Записывая альбом Breaker группа сразу определилась, что не будет слушать ничьих советов извне и не прогадала. Альбом получился весьма тяжёлым в плане звучания и стал первым альбомом, имеющим узнаваемое звучание группы.

По признанию Удо Диркшнайдера, этот альбом является его любимым за всю историю группы; даже личная звукозаписывающая компания этого певца носит название Breaker Records.

Список композиций 
Все песни написаны Accept
Сторона 1 LP
 «Starlight» («Звёздный свет») (3:52)
 «Breaker» («Разрушитель») (3:35)
 «Run If You Can» («Беги, если сможешь») (4:49)
 «Can’t Stand The Night» («Терпеть не могу ночь») (5:22)
 «Son of a Bitch» («Сукин сын»)(3:55)

Сторона 2 LP
 «Burning» («Горение») (5:15)
 «Feelings» («Чувства») (4:48)
 «Midnight Highway» («Полуночная автострада») (3:58)
 «Breaking Up Again» («Снова разошлись») (4:49)
 «Down and Out» («Потерявший всё») (3:42)

Некоторые фирмы выпустили диск с другим порядком композиций (проамериканский вариант)

Сторона 1 LP
 «Midnight Highway» (3:58)
 «Breaker» (3:35)
 «Starlight» (3:52)
 «Breaking Up Again» (4:49)
 «Burning» (5:15)

Сторона 2 LP
 «Run If You Can» (4:49)
 «Feelings» (4:48)
 «Down and Out» (3:42)
 «Can’t Stand The Night» (5:22)
 «Son of a Bitch» (3:55)

Синглы 
 «Burning» (1981)
 «Starlight» (1981)
 «Breaker» (1981)

Некоторые релизы 
Список неполный, имеются разные варианты обложки
 Breaker (Metronome Music GmbH, 0060.389) LP, ФРГ, 1981
 Breaker (Passport Records, PB 6010) LP, США, 1981
 Breaker (Passport Records, PB 6010) CC, США, 1981
 Breaker (Passport Records, PB 6010) LP, США, 1981
 Breaker (Victoria, E-30-515 (VLP-116)), LP, Испания, 1981
 Breaker (Brain\Polystar, 25S-30), LP, Япония, 1981
 Breaker (Polydor Records, 815622-1), LP, Франция, 1981
 I’m a Rebel/Breaker (???, ???), 2LP, ФРГ, 1981 (двойной диск с двумя альбомами)
 Breaker (Victoria, VMC-116), CC, Испания, 1987
 Breaker (Universal/Brain), CD, 1997
 Breaker (Breaker Records), CD, Германия, 1997
 Breaker (Nuclear Blast/NB 483-2), CD, Германия 2000
 Breaker (Steamhammer/SPV 6978), CD, Германия, 2005
 Breaker (Steamhammer Records 236978), LP, Германия, 2009

Участники записи 
 Удо Диркшнайдер — вокал
 Вольф Хоффман, — гитара
 Йорг Фишер — гитара
 Петер Балтес — бас-гитара, вокал «Breaking Up Again», вокал в мостике к припеву в «Midnight Highway». 
 Штефан Кауфманн — ударные

Другие лица
 Дирк Штеффенс — аранжировки
 Михаэль Вагенер — звукооператор
 Стефан Боле — фото на конверте

Ссылки 
 
 

1981
Альбомы Brain Records
Альбомы Passport Records
Альбомы Polydor Records